Hirtenwiesbach ist ein Gewässername:

 Hirtenwiesbach (Alb), linker Zufluss der Hauensteiner Alb (zum Hochrhein) bei Schlageten, Stadt St. Blasien, Landkreis Waldshit, Baden-Württemberg
 Hirtenwiesbach (Mooswiesbach), linker Zufluss des Mooswiesbachs (zum Mutterbach, zur Blies) bei Eschweilerhof, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland